

Sigle 
 Elegant Gothic Aristocrat
 Elektrizitätsgesellschaft Alioth – azienda svizzera produttrice di materiale elettrico
 Embolia gassosa arteriosa –  patologia da decompressione
 Emogasanalisi – esame medico
 Enhanced Graphics Adapter – Scheda video introdotta da IBM nel 1984
 Evolved Gas Analysis

Aziende 
 EGA Editore – casa editrice

Codici 
 ega – codice ISO 639-3 della Lingua ega

Geografia 
 Ega – torrente dell'Alto Adige (Italia)
 Val d'Ega – valle dell'Alto Adige (Italia)
 Ega – freguesia di Condeixa-a-Nova (Portogallo)
 Ega – affluente del fiume Ebro (Spagna)

Persone 
 Ega – Maggiordomo di palazzo e reggente del Regno dei Franchi
 Ega – Compositore di musiche per videogiochi giapponese